Това е списък на известни личности, преподавали в Софийски университет.

__СЪДЪРЖАНИЕ__

Археология и история 
 Александър Бурмов (1911 – 1965): средновековна история и история на Византия (1945 – 1965)
 Александър Фол (1933 – 2006): стара история, тракология, история на културата (1972 – 2001)
 Андрей Пантев (р. 1939): нова история (1976 – 2004)
 Богдан Филов (1883 – 1945): археология и история на изкуството (1914 – 1941)
 Васил Гюзелев (р. 1936): средновековна история на България (1972 – 2002)
 Васил Златарски (1866 – 1935): история на България (1897 – 1935)
 Велизар Велков (1928 – 1993): стара история (1961 – 1993)
 Гаврил Кацаров (1874 – 1958): стара история (1900 – 1943)
 Георги Бакалов (1943 – 2012): история на Византия (1975 – 2011)
 Георги Георгиев (1917 – 1988): праистория (1971 – 1987)
 Димитър Агура (1849 – 1911): история (1889 – 1911)
 Димитър Ангелов (1917 – 1999): средновековна история и история на Византия (1947 – 1986)
 Димитър П. Димитров (1908 – 1975): археология и история на изкуството (1942 – 1974)
 Димитър Попов (р. 1950): тракология, стара история (1983 – ....)
 Иван Илчев (р. 1953): история на България (нова), /ректор от 2007 г./
 Йорданка Юрукова (1936 – 2012): нумизматика (1974 – 2007)
 Любомир Огнянов (р. 1941), история (1969 – ...)
 Людмил Гетов (р. 1935): археология (1975 – 2002)
 Павел Милюков (1859 – 1943): история (1897 – 1898)
 Петър Мутафчиев (1883 – 1943): средновековна и история на Византия (1923 – 1943)
 Петър Бицилли (1879 – 1953): история (1924 – 1948)
 Станимир Станимиров (1858 – 1943): всеобща история, история на старите и източни народи (1888 – 1889)
 Тодор Герасимов (1903 – 1974): нумизматика (1968 – 1974)
 Христо М. Данов (историк) (1908 – 1997): стара история (1941 – 1943; 1945 – 1982)

Биология и медицина 
 Димитър Атанасов (1894 – 1979): фитопатология (1925 – ?)
 Димитър Димов (1909 – 1966): анатомия на животните (1939 – 1946)
 Дончо Костов (1897 – 1949): биология, генетика (1942 – 1946)
 Александър Станишев (1886 – 1945): хирургия (1920 – 1944)
 Мария Шишиньова: зоология и антропология
 Коста Костов (р. 1955): белодробни болести

Математика 
 Никола Обрешков (1896 – 1963): алгебра (1920 – 1963)
 Ярослав Тагамлицки (1917 – 1983): математически анализ
 Любомир Чакалов (1886 – 1963): математически анализ (1908 – 1952)
 Атанас Тинтеров (1857 – 1927): алгебрически анализ, основи на висшата математика, диференциално и интегрално смятане, теория на вероятностите, геометрически приложения на интегралното смятане (1893 – 1910)
 Борислав Боянов (1944 – 2009): числени методи и алгоритми
 Димитър Скордев (1936-): математическа логика и нейните приложения, математически анализ, логическо програмиране, дискретна математика, компютърна наука
 Благовест Сендов (1932 – 2020): математически анализ
 Иван Сосков (1954 – 2013): математическа логика и нейните приложения

Право 
 Атанас Семов (р. 1970): международно право (1999 – )
 Владислав Алексиев (1884 – 1962): българско и славянско право (1928 – 1950)
 Георги Близнашки (р. 1956): конституционно право (1983 – )
 Георги Петканов (1947 – 2015): право (1974 – 2001)
 Даниел Вълчев (р. 1962): обща теория на правото и държавата (1990 – )
 Камелия Касабова (р. 1957): гражданско, търговско право
 Лазар Груев (р. 1956): наказателно право (1984-)
 Огнян Герджиков (р. 1946): търговско право (?-2001)
 Петко Венедиков (1905 – 1995): римско и гражданско право (1936 – ?)
 Петко Стайнов (1890 – 1972): административно право (1923 – ?) (1947 – 1963)
 Петър Абрашев (1866 – 1930): гражданско процесуално право (1901 – 1930)
 Пламен Панайотов (р. 1958): наказателно право (1985 – 2001)
 Стоян Ганев (1955 – 2013): конституционно право (1985 – 1989)
 Стоян Данев (1858 – 1949): международно право (1894 – 1898)
 Янаки Стоилов (р. 1958): политология, обща теория на правото и държавата (1984 – )

Филология 
 Аксиния Джурова (р. 1942): славистика (?-...)
 Александър Шурбанов (р. 1941): английска литература (1972 – ...)
 Борис Геров (1903 – 1991): класическа филология (1941 – 1979)
 Борис Йоцов (1894 – 1945): българска и славянска литература (1926 – 1944)
 Боян Пенев (1882 – 1927): история на литературата (1909 – 1927)
 Веселин Бешевлиев (1900 – 1992): класическа филология (1925 – 1944)
 Димитър Дечев (1877 – 1958): класическа филология (1914 – 1945)
 Иван Леков (1904 – 1978): славянско езикознание (1948 – ?)
 Иван Шишманов (1862 – 1928): история на литературата (1888 – ?)
 Йордан Пеев (р. 1938): арабистика, ислям
 Никола Георгиев (1937 – 2019): теория на литературата (?-...)
 Кръстьо Кръстев (1866 – 1919): литература (1894 – 1919)
 Марко Балабанов (1837 – 1921): гръцка филология, право (1889 – 1902)
 Стоян Михайловски (1856 – 1927): френски език, история на литературата (1892 – 1899)

Физика 
 Цветан Бончев (1968 – 1992): атомна физика
 Милко Борисов (1921 – 1998): физика на твърдото тяло
 Асен Дацев (1911 – 1994): теоретична физика (1952 – 1994)
 Георги Десимиров: електродинамика, квантова електродинамика
 Милко Илиев
 Васил Карлуковски: електродинамика, математически методи на физиката
 Иван Лалов: обща физика
 Георги Манев (1924 – 1945): теоретична физика
 Тодор Мишонов: теория на твърдото тяло
 Димитър Мърваков: термодинамика и статистическа физика, математични методи на физиката
 Георги Наджаков (1896 – 1981): опитна/експериментална физика (1937 – 1962)
 Ангел Николов (1934 – 1997): теоретична физика, функционален анализ
 Христо Христов (1915 – 1990): математически методи на физиката
 Параскева Симова (1920 – 2010): оптика и спектроскопия
 Иван Златев (1926 – 2006): теоретична механика, термодинамика и статистическа физика, квантова теория на полето, квантова механика
 Петър Пенчев (1873 – 1956): експериментална физика
 Иван Захариев
 Пламен Физиев

Химия 
 Асен Златаров (1855 – 1936): химия (1924 – 1936)

Други дисциплини 
 Александър Цанков (1879 – 1959): икономика (1911 – 1923; 1926 – 1932)
 Анастас Иширков (1868 – 1937): география (1903 – 1937)
 арх. Антон Каравелов (1926 – 2016): устройство на територията (1999 – ?)
 Борис Стефанов (1894 – 1979): дендрология (1928 – ?)
 Боян Знеполски (р. 1968): социология, философия (2000-)
 Иван Батаклиев (1891 – 1973): география (1924 – 1947)
 Георги Бончев (1866 – 1955): геология (1895 – ?)
 Любомир Стойков (р. 1954): журналистика (?-...)
 Людмил Георгиев (р. 1960): социология, психология (?-...)
 Тодор Абазов (1926 – 2016): журналистика (?-...)
 Рафаил Попов (1876 – 1940): праистория, палеонтология (1925 – 1939)
 Румен Пенин (р. 1959): ландшафтознание (?-...)
 Янаки Моллов (1882 – 1948): земеделска икономика (1919 – 1944)